Ill is de naam van twee rivieren in Europa:

 Ill (Frankrijk)
 Ill (Oostenrijk)